Кайзервальд — топоним:

 Рига-Кайзервальд — концентрационный лагерь в годы нацистской оккупации Латвии.
 Шевченковский гай